Dionysos (en grec ancien  /  ou  / , Paeritid) à ne pas confondre avec Dionysios (souvent francisé en Denys).

Mythologie 
 Dionysos, le dieu grec de la vigne, du vin et de la démesure.

Personnages antiques 
 Dionysos d'Alexandrie, vainqueur olympique originaire d'Alexandrie.

Toponyme 
 Diónysos, ville de la banlieue d'Athènes (Grèce).

Musique 
 Dionysos, groupe canadien formé en 1969.
 Dionysos, groupe français formé en 1993.
 , groupe américain formé en 2002.
 , album du groupe polonais Lux Occulta sorti en 1997.
 Dionysos, chanson de Bertrand Cantat sur l'album Chœurs (2011).
 Dionysos, un opéra allemand composé par Wolfgang Rihm ().
Dionysus, chanson de BTS sur l'album Map of the Soul: Persona (2019)

Cinéma 
 Dionysos, un film réalisé par Jean Rouch en 1983.

Homonymie de prénom
Homonymie de titre